О знамени́тых мужа́х () — сочинение Иеронима Стридонского, изданное в 392—393 годах в Вифлееме.

О знаменитых мужах 
Книга состоит из предисловия и 135 глав, каждая глава содержит краткую биографию одного из 135 выдающихся деятелей: отцов церкви и церковных писателей первых четырех веков. Книга содержит не только ценные сведения о жизни знаменитых людей, но и сведения о их сочинениях, многие из которых не сохранились до наших дней. В предисловии сочинения Иероним Стридонский пишет о том, что Флавий Луций Декстер, автор книги «Всеобщая история», предложил написать ему эту книгу, подражая примеру Транквилла, автора одноимённого труда. Иероним говорит о том, что книга написана для того, чтобы прославить Церковь и показать, что Церковь произвела учёных мужей, философов и ораторов, в противовес утверждениям Цельса, Порфирия и Юлиана Отступника о «невежестве» Церкви. Флавий Декстер был сыном епископа Барселонского Пакиана и занимал должность префекта претория во время правления императора Гонория. Пакиану и Декстеру посвящены отдельные две главы в книге Иеронима; последняя, 135 глава в книге это биография самого Иеронима. Источниками для написания книги были более ранние истории и хроники, которыми пользовался Иероним. Наибольшую помощь при написании книги, как пишет сам автор, послужило сочинение Евсевия Кесарийского Церковная история.

Патролог А. И. Сидоров считает «О знаменитых мужах» первым трудом в истории Церкви, посвящённым исключительно патрологии (предшественник, Евсевий, составил труд, посвящённый церковной истории и патрологии вместе). Труд блаженного Иеронима в течение более 1000 лет оставался образцом для подобных, часто одноимённых, произведений более поздних авторов, называемых номенклаторами.

В научной литературе, в сносках используется сокращение для этой книги — Hieron. De vir. illustr. (Hieronymus De viris illustribus)

Содержание книги

Литература 
 Catholic Encyclopedia (1913)/St. Jerome 
 Irondequoit Catholic Communities
 St. Jerome , " Catholic Encyclopedia, New York: 1910.

Примечания

Ссылки 
 Jerome’s De Viris Illustribus: латинский текст 
 Jerome’s De Viris Illustribus: греческий текст 
 Иероним Стридонский «О знаменитых мужах» русский текст 
 Иероним Стридонский «О знаменитых мужах» русский текст 
 Jerome’s De Viris Illustribus: английский текст 
Агиография
Христианская литература
Блаженный Иероним
Книги IV века